Ууно Пиетиля (; ) — финский конькобежец, серебряный призёр чемпионатов мира 1924 и 1925 годов, бронзовый призёр чемпионата Европы 1926 года, чемпион Финляндии в классическом многоборье (1925).

Биография 
Ууно Пиетиля дебютировал на чемпионате мира в 1924 году и сразу стал серебряным призёром. На следующий год он повторил это достижение. В 1924 году Ууно Пиетиля стал вторым стал на чемпионате Финляндии, а в 1925 году стал чемпионом. На чемпионате Европы Ууно Пиетиля участвовал два раза - в 1926 занял третье место, а на следующий год был лишь одиннадцатым.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Ууно Пиетиля на SkateResults.com
 Ууно Пиетиля на SchaatsStatistieken.nl

Конькобежцы Финляндии